Big 12 Tennis Championships 2003 steht für:

 Big 12 Tennis Championships 2003 (Herren), Herrentennisturnier
 Big 12 Tennis Championships 2003 (Damen), Damentennisturnier